Шта́йнла (; реже Штейнла; Стейнла):

  (1791—1858) — немецкий гравёр, настоящая фамилия которого была Мюллер.
 Штайнла () — часть коммуны Изен в земле Бавария, Германия.
  () — часть коммуны Хаферла в земле Нижняя Саксония, Германия.

См. также 
 Штайнлах (Steinlach) — река.
 Штайнле

Примечания